Cette page regroupe les personnages apparaissant dans les films Wallace et Gromit, créés par Nick Park et Peter Lord.

Personnages principaux

Wallace 
Wallace est un inventeur anglais génial né le . Il vit au 62 West Wallaby Street avec son chien Gromit, et est un grand buveur de thé. Il est particulièrement friand du Wensleydale, du cheddar et du gorgonzola qu'il adore manger avec des crackers. Ce personnage est doublé par Peter Sallis.

Personnalité 
Wallace est très naïf et un peu bête parce qu'il dit que la lune est en fromage.  Prenant Feather McGraw pour un locataire sympathique dans Un mauvais pantalon, il ne se rend pas compte que Gromit a fugué et se retrouve complice involontaire d'un vol de diamant.

À l'inverse, Wallace peut se montrer cruel : dans Sacré pétrin, Piella, l'ex-star des boulangers, se mord la main et accuse Gromit. Wallace le punit alors sévèrement : il enchaine Gromit dans la cuisine, lui met une muselière et le force à faire la vaisselle.

Wallace et Gromit sont très liés : dans Rasé de près, lorsqu'il apprend la condamnation de Gromit à perpétuité pour meurtre de moutons, il l'aide à s'évader de prison avec l'aide de Shaun et des autres moutons.

Quelques-unes de ses inventions 
 Une fusée pour aller chercher du fromage sur la Lune.
 Un pantalon d'abord prévu pour les astronautes qu'il a modifié pour faire des promenades avec son chien. Le pantalon adhère à toutes les surfaces et avec suffisamment de connaissance en électronique, il peut servir pour commettre des vols, ce que fera Feather McGraw.
 Une machine à laver les animaux.
 Une machine à tondre les moutons et à tricoter des pulls.
 Un système de réveil qui sort l'utilisateur du lit de façon cavalière, l'habille, l'assied à table et lui sert le petit déjeuner.
 Un canon à porridge pour le petit-déjeuner, détraqué par Shaun.
 Une machine pour créer des ondes hypnotiques, qui se retournera contre lui dans Le Mystère du lapin-garou.
 Un aspirateur à lapins.

Gromit 
Gromit (né le ) est un chien de race imaginaire à la fois intelligent, gentil et sensible. Il aime lire et aide parfois son maître Wallace à construire ses inventions, mais ne parle jamais.

Gromit vit avec Wallace. Il aime tricoter, lire le journal, son réveille-matin et les os. Il ne s’exprime pas avec des mots mais par des expressions de son visage — en particulier ses sourcils — exprimés par des volumes. Nick Park, son créateur, a déclaré : . Il ajoute : .

Gromit aime manger des Corn flakes et lire de nombreux livres. Les titres et noms d’auteurs ont été choisis par Nick Park pour rappeler des ouvrages réels, mais déformés de façon à produire un jeu de mots en rapport avec les chiens. Ainsi, Gromit aime lire La République, de Pluto (au lieu de Platon), Crime et châtiments, par Médor Dogstoevsky (au lieu de Fiodor Dostoïevski,  signifiant « chien » en anglais, et Médor étant un nom de chien), Les hommes viennent de Mars, Les chiens viennent de Pluton (au lieu de Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus), Électronique pour chiens et souris. Il écoute aussi Bach et résout des puzzles avec facilité.

Personnages secondaires

Feather McGraw 
Feather McGraw apparait dans Un mauvais pantalon

Feathers (en français « feathers » signifie « plumes ») est un manchot voleur recherché par la police sous l'apparence d'un coq. (en fait, il se déguise en coq en enfilant un gant en caoutchouc rouge sur sa tête).

Il trouve refuge chez Wallace qui lui loue la chambre de Gromit, par manque d'argent. Le volatile découvre alors une invention extraordinaire : le « pantalon électronique de la NASA », cadeau d'anniversaire offert à Gromit par Wallace. Cet appareil sophistiqué est capable de marcher sur de nombreuses surfaces tels que les murs et le plafond grâce à un système de ventouses contrôlables par des manettes électroniques placées sur le pantalon lui-même et modulables par l'utilisateur. Opportuniste, le manchot compte utiliser cet objet pour voler un diamant.

Se méfiant de Gromit, il le fait fuir de chez Wallace en parvenant à « fraterniser » avec le maître des lieux, modifie le pantalon électronique pour qu'il puisse le diriger à distance et place Wallace dedans pour voler le diamant. Wallace est alors une victime inconsciente car il dort lorsque cela se passe.
Ayant presque échoué dans sa mission (il a déclenché le signal d'alarme du musée), il rentre chez lui, le diamant en poche. Mais Wallace et Gromit ne le laissent pas faire et utilisent leurs forces pour l'arrêter.

Il est finalement renvoyé dans sa fidèle cage de zoo.

Gwendoline Culdebelier 
Gwendoline Culdebelier (nom original :  Wendolene Ramsbottom) est une marchande de laine allergique au fromage. Elle apparait pour la première fois dans Rasé de près. Ce personnage est doublé par Anne Reid.

Gwendoline Culdebelier possède une boutique de laine en Angleterre.
C'est avec la laine des moutons volés par son chien Preston qu'elle fait ses pelotes de laine.
Elle tombe amoureuse de Wallace, inventeur génial employé pour laver les vitres. Mais cependant, Gromit, le chien de Wallace, est victime d'une machination de Preston et se retrouve accusé des vols de moutons et arrêté.

Wallace va la sauver à l'aide des moutons et de Shaun que Gromit a fait échapper avant d'être emprisonné au pénitencier et va rattraper le voleur de moutons. Il découvre que Gwendoline est manipulée par Preston et se retrouve piégé avec elle par Preston, qui veut les transformer en patée pour chien. Gromit finit par les sauver et va découvrir que Preston est un robot.

Piella Bakewell 
Piella Bakewell apparait dans Sacré pétrin (2008, titre original : A Matter of Loaf and Death).

Le terme bakewell désigne différentes pâtisseries créées dans la ville de Bakewell ou de ses environs, en Angleterre.

De fait, le jeu de mots utilisé ici mettant en rapport le personnage avec l'univers de la pâtisserie en général est flagrant en version originale ; cela n'est cependant pas certain en français.

Piella Bakewell est une femme blonde aux yeux bruns. Durant de nombreuses années, elle a été employée comme égérie d'une société de boulangerie et pâtisserie industrielle nommée Bake-O-Lite, et apparaît en photographie sur de nombreux objets de la marque qui l'emploie. Piella y est continuellement représentée assise sur une balançoire suspendue à un ballon dirigeable, la main gauche portant un plateau sur lequel un pain tranché de la marque Bake-O-Lite est placé. Plusieurs affiches et posters ainsi qu'une horloge murale à son image sont disséminés dans cet épisode, ce qui sous-entend une grande notoriété de la marque et de l'égérie; ne serait-ce que pour les boulangers. À l'époque menue et souriante, Piella a depuis un embonpoint prononcé. Son âge semble être compris entre trente et quarante ans environ. Elle porte continuellement un chignon assez élaboré sur la tête.

Une petite chienne, Fluffy, caniche blanche, vit avec elle.

Preston 
Preston est le chien de Gwendoline Culdebelier, et l'un des seuls héritages de son père.

C'est un voleur et tueur de moutons, qu'il utilise pour faire des pelotes de laines et pour les transformer en « patée pour chiens Preston ». Gwendoline ne supporte plus les actes de son chien et lorsqu'elle rencontre Wallace et tombe amoureuse de lui. Le chien de Wallace, Gromit, fourre son nez un peu partout en suivant Preston et se retrouve accusé des vols de moutons. 

Celui-ci sera jeté en prison, pris pour le tueur pendant que le vilain chien vole les plans d'une machine de Wallace : la tondeuse de moutons qu'il transformera en broyeur de moutons.
Wallace fait évader Gromit et tous deux viennent en aide à Gwen que Preston veut tuer.

En faisant tomber Preston dans la tondeuse, ils découvrent qu'il est en fait un robot (rappelant fortement Terminator version chien) qui se fera ensuite broyer. Wallace le reconstruira ensuite, en une version plus serviable.

Cooker 
Cooker est un robot qui apparait dans le film A Grand Day Out de Nick Park.

Lorsque Wallace et Gromit débarquent sur la Lune, il fait tout pour se débarrasser d'eux mais, en étant à leur poursuite, il tombe sur un pique-nique abandonné et un livre sur le ski qui le fait rêver et qui va devenir sa seule préoccupation. Quand il retrouve Wallace et son chien, il leur court après avec l'espoir de rentrer en fusée avec eux pour découvrir le plaisir du ski. Il ne montera pas avec eux mais réussit à arracher des lambeaux de la fusée qu'il va transformer en ski.

Le spectateur n'est pas informé sur ses origines ou de la raison qui fait qu'il vit sur la lune.

On sait du moins qu'il ne peut pas vivre sans recevoir 10 pence, qu'il n'a qu'un œil, deux bras et plusieurs boutons et un tiroir avec tout ce qu'il peut trouver par terre. Il ressemble visuellement à une gazinière à four, ce qui est évoqué par son nom anglais, cooker désignant dans cette langue un appareil de cuisson.

Madame Pioche 
Madame Pioche ( dans la version originale) apparaît dans Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou. Ce personnage féminin est l'un des habitants du village. C'est une vieille dame un peu ronchonne qui cultive des légumes pour sa consommation personnelle et surtout une citrouille qui fait toute sa fierté.

C'est l'actrice Liz Smith qui lui donne sa voix.

Notes et références

Liens externes 
  Présentation de Wallace sur le site officiel de Wallace et Gromit
  Présentation de Gromit sur le site officiel de Wallace et Gromit

Wallace et Gromit
Liste de personnages d'animation